Un pendul este un sistem fizic sau abstract care, dacă este scos din poziția de echilibru, poate exercuta mișcări oscilatorii.

Pendul abstract, în matematică, fizică
 Pendul gravitațional = pendul matematic = pendul simplu
 Pendul sincron - pendul matematic care oscilează la fel ca pendulul fizic
 Pendul cicloidal
 Pendul conic

Pendul fizic, în știință, tehnică, tehnologie
 Pendul fizic - corp asupra căruia acționează și momentul său de inerție
 Realizarea fizică a tuturor versiunile abstracte,
 Pendul rulant = cilindru al cărui centru de masă nu este pe axa geometrică
 Pendul sferic = corp care se mișcă pe o suprafață sferică, fără să aibă alte legături
 Pendul de torsiune
 Pendul magnetic - aparat pentru studiul magnetismului trestru
 Pendul Foucault - aparat pentru demonstrarea rotației Pământului
 Pendul Kater = pendul reversibil - folosit în determinările geofizice
 Pendul Charpy = berbec Charpy - aparat pentru măsurarea rezilienței materialelor
 Pendul balistic - pendul pentru măsurarea vitezei unui proiectil
 Pendul de pompare - dispozitiv de susținere a prăjinilor de foraj
 Pendul de suport de linie de tracțiune - leagă firul de contact de cablul purtător
 Pendul hidraulic - instrument de măsură a vitezei unui fluid
 Pendul (zbor) - Figură în zborul acrobatic
 Pendul (sport) - manevră folosită în alpinism